Hodapp ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Hodapp (1926–2019), deutscher Politiker (CDU)
 Frieda Hodapp (1880–1949), deutsche Pianistin und Schülerin von Max Reger
 Josef Hodapp, Professor für Elektrische Antriebssysteme und Magnetfeldtechnologien an der Fachhochschule Aachen
 Pierre Hodapp (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Robert Louis Hodapp (1910–1989), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Belize
 Rolf Hodapp (1930–1991), deutscher Balletttänzer